O Nô Pintcha (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: No Pintxa) é um clube esportivo da ilha Brava, em Cabo Verde. O clube inclui departamentos de futebol.

O clube fundado-em 12 de março de 1975, após de independėncia da terra em julho.

Nô Pintcha venceu o primeiro título insular em 1994. O clube possui os primeiros títulos regionais com onze títulos, um título de taça e três títulos e torneio de abertura.

Títulos de futebol 
 Liga Insular da Brava: 11
1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2005/06

 Taça da Brava: 1 listado
2010

 Torneio de Abertura da Brava: 3
2002 2004, 2014

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas 
Melhor pontos totais na temporada: 7 (nacional), em 2001

Ligação externo
Nô Pintcha haFacebook 
Nô Pintcha á zerozero.pt

No Pintcha
No Pintcha